Уэйанс — фамилия (особенно распространена в США).

Семья Уэйанс
Известными носителями являются представители американской семьи-кинодинастии Уэйансов. Хоуэлл и Эльвира Уэйанс имели 10 детей, первым из которых был Дуэйн. Их внуки также продолжают работать в кинобизнесе.

 Уэйанс, Дуэйн (род. 1956) — сценарист, композитор.
 Уэйанс, Кинен Айвори (род. 1958) — актёр, режиссёр, сценарист, комик.
 Уэйанс, Дэймон (род. 1960) — актёр, режиссёр, сценарист, продюсер.
 Уэйанс, Дэймон-младший (род. 1982) — актёр, сценарист, комик.
 Уэйанс, Майкл (род. 1985) — актёр.
 Уэйанс, Кара Миа (род. 1987) — актриса.
 Уэйанс, Ким (род. 1961) — актриса.
 Уэйанс, Шон (род. 1971) — актёр, режиссёр, сценарист, продюсер.
 Уэйанс, Марлон (род. 1972) — актёр, сценарист. 
 Уэйанс, Надя — актриса.
 Уэйанс, Эльвира — сценарист.
 Уэйанс, Дэмьен Данте (род. 1980) — актёр, режиссёр, сценарист, продюсер.
 Уэйанс, Шанте (род. 1982) — актриса, редактор.
 Уэйанс, Дайдра — актриса.
 Уэйанс, Крэйг — актёр, режиссёр, сценарист, продюсер.
 Уэйанс-Бенсон, Грэгг — актёр.